Takashi Fujii (japanisch 藤井 貴 Fujii Takashi) ist der Name folgender Personen:
* Takashi Fujii (Komiker) (* 1972), japanischer Komiker und Sänger
 Takashi Fujii (Fußballspieler) (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Takashi Fujii (Handballspieler), japanischer Handballspieler